Долгов — русская фамилия.

Известные носители

А—В 
 
 
 Долгов, Андрей Леонтьевич (1945—2021) — латвийский боксёр и тренер.
 Долгов, Арсений Кузьмич (1873—1937) — член II Государственной думы.
 Долгов, Афанасий Иванович (1725—1804) — московский городской голова, купец 1-й гильдии, купеческий старшина.
 Долгов, Борис Николаевич (1894—1959) — советский учёный в области органической химии.
 Долгов, Вадим Викторович (род. 1972) — российский историк, педагог, писатель.
 Долгов, Виктор Тихонович (1922—1998)— советский учёный, профессор, генерал-майор, лауреат Ленинской Государственных премий СССР.
 Долгов, Виталий Васильевич (1937—2007) — советский, латвийский аранжировщик, композитор, тенор- и баритон-саксофонист.
 
 Долгов, Вячеслав Иванович (род. 1937) — советский, российский дипломат.
 Долгов, Вячеслав Карпович (1951—2019) — белорусский скульптор.

Г—Ю 
 Долгов, Григорий Афанасьевич (1903—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Долгов, Евгений Петрович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 
 Долгов, Игорь Асонович (1930—2016) — советский и российский учёный.
 Долгов, Илья Александрович (род. 1984) — российский художник.
 
 Долгов Михаил Герасимович (1904—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Долгов, Павел Владимирович (род. 1996) — российский футболист.
 Долгов, Пётр Иванович (1920—1962) — парашютист, Герой Советского Союза.
 Долгов, Пётр Петрович (1914—1996) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Долгов, Поликарп Семёнович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Долгов, Семён Дмитриевич (1904—1944) — Герой Советского Союза.
 Долгов, Сэм (урожд. Самуил Долгопольский; 1902—1990) — американский анархист и анархо-синдикалист.
 Долгов, Юрий Геннадьевич (род. 1978) — российский хоккеист.



Топоним 
 Долгов — село в Волынской области Украины.

См. также 
 
 «Андрей Долгов» — рыболовецкое судно, известное незаконным ловом рыбы в 2000-х и 2010-х годах.